Di seguito una lista di asteroidi dal numero 437001 al 438000 con data di scoperta e scopritore.

437001-437100 

|-
|437001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437003 - ||  ||  || CSS
|-
|437004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437010 - ||  ||  || CSS
|-
|437011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437049 - ||  ||  || WISE
|-
|437050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437055 - ||  ||  || WISE
|-
|437056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437071 - ||  ||  || ODAS
|-
|437072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437087 - ||  ||  || CSS
|-
|437088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437094 - ||  ||  || WISE
|-
|437095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437096 - ||  ||  || WISE
|-
|437097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

437101-437200 

|-
|437101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437118 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|437119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437120 - ||  ||  || CSS
|-
|437121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437133 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
|437134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437148 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|437149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437163 - ||  ||  || CSS
|-
|437164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437184 - ||  ||  || WISE
|-
|437185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437187 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437192 Frederikolsen ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|437193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

437201-437300 

|-
|437201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437210 - ||  ||  || WISE
|-
|437211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437214 - ||  ||  || CSS
|-
|437215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437220 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437222 - ||  ||  || WISE
|-
|437223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437224 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|437225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437241 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|437242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437245 - ||  ||  || WISE
|-
|437246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437249 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|437250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437261 - ||  ||  || CSS
|-
|437262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437272 - ||  ||  || CSS
|-
|437273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437276 - ||  ||  || CSS
|-
|437277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437291 - ||  ||  || WISE
|-
|437292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437293 - ||  ||  || CSS
|-
|437294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437297 - ||  ||  || CSS
|-
|437298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437299 - ||  ||  || CSS
|-
|437300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

437301-437400 

|-
|437301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437303 - ||  ||  || WISE
|-
|437304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437306 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437316 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|437317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437323 - ||  ||  || CSS
|-
|437324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437327 - ||  ||  || CSS
|-
|437328 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437332 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437337 - ||  ||  || CSS
|-
|437338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437344 - ||  ||  || WISE
|-
|437345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437350 - ||  ||  || CSS
|-
|437351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437354 - ||  ||  || CSS
|-
|437355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437356 - ||  ||  || WISE
|-
|437357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437359 - ||  ||  || CSS
|-
|437360 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|437361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437362 - ||  ||  || CSS
|-
|437363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437367 - ||  ||  || CSS
|-
|437368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437371 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|437372 - ||  ||  || WISE
|-
|437373 - ||  ||  || CSS
|-
|437374 - ||  ||  || CSS
|-
|437375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437396 - ||  ||  || CSS
|-
|437397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437399 - ||  ||  || CSS
|-
|437400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

437401-437500 

|-
|437401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437410 - ||  ||  || CSS
|-
|437411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437415 - ||  ||  || WISE
|-
|437416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437418 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|437419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437420 - ||  ||  || CSS
|-
|437421 - ||  ||  || CSS
|-
|437422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437426 - ||  ||  || CSS
|-
|437427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437428 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|437429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437432 - ||  ||  || CSS
|-
|437433 - ||  ||  || CSS
|-
|437434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437435 - ||  ||  || CSS
|-
|437436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437440 - ||  ||  || CSS
|-
|437441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437460 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|437461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437465 - ||  ||  || WISE
|-
|437466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437481 - ||  ||  || CSS
|-
|437482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437483 - ||  ||  || CSS
|-
|437484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437499 - ||  ||  || WISE
|-
|437500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

437501-437600 

|-
|437501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437516 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|437517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437521 - ||  ||  || CSS
|-
|437522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437529 - ||  ||  || CSS
|-
|437530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437539 - ||  ||  || WISE
|-
|437540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437542 - ||  ||  || WISE
|-
|437543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437546 - ||  ||  || CSS
|-
|437547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437548 - ||  ||  || CSS
|-
|437549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437573 - ||  ||  || CSS
|-
|437574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437575 - ||  ||  || CSS
|-
|437576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437581 - ||  ||  || ODAS
|-
|437582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437584 - ||  ||  || CSS
|-
|437585 - ||  ||  || CSS
|-
|437586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437587 - ||  ||  || WISE
|-
|437588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437598 - ||  ||  || WISE
|-
|437599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

437601-437700 

|-
|437601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437602 - ||  ||  || CSS
|-
|437603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437606 - ||  ||  || WISE
|-
|437607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437618 - ||  ||  || CSS
|-
|437619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437629 - ||  ||  || CSS
|-
|437630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437634 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|437635 - ||  ||  || CSS
|-
|437636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437643 - ||  ||  || Dillon, W. G., Eastman, M.
|-
|437644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437654 - ||  ||  || CSS
|-
|437655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437671 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|437672 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437675 - ||  ||  || WISE
|-
|437676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437679 - ||  ||  || CINEOS
|-
|437680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437685 - ||  ||  || CSS
|-
|437686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437687 - ||  ||  || CSS
|-
|437688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437696 - ||  ||  || WISE
|-
|437697 - ||  ||  || UESAC
|-
|437698 - ||  ||  || WISE
|-
|437699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

437701-437800 

|-
|437701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437713 - ||  ||  || ODAS
|-
|437714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437732 - ||  ||  || CSS
|-
|437733 - ||  ||  || CSS
|-
|437734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437744 - ||  ||  || CSS
|-
|437745 - ||  ||  || WISE
|-
|437746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437748 - ||  ||  || CSS
|-
|437749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437756 - ||  ||  || CSS
|-
|437757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437762 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|437763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437764 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437766 - ||  ||  || CSS
|-
|437767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437780 - ||  ||  || CSS
|-
|437781 - ||  ||  || WISE
|-
|437782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437788 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437789 - ||  ||  || CSS
|-
|437790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437791 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|437792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437800 - ||  ||  || WISE
|-
|}

437801-437900 

|-
|437801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|437828 - ||  ||  || CSS
|-
|437829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437830 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|437831 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|437832 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|437833 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|437834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437841 - ||  ||  || NEAT
|-
|437842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437844 - ||  ||  || CSS
|-
|437845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437852 - ||  ||  || CSS
|-
|437853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437864 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437867 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437871 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|437872 - ||  ||  || NEAT
|-
|437873 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437876 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437877 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437879 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437883 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437895 - ||  ||  || NEAT
|-
|437896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437900 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

437901-438000 

|-
|437901 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437903 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|437904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437908 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|437909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437910 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437915 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|437916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437917 - ||  ||  || NEAT
|-
|437918 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437922 - ||  ||  || NEAT
|-
|437923 - ||  ||  || NEAT
|-
|437924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437927 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437928 - ||  ||  || NEAT
|-
|437929 - ||  ||  || NEAT
|-
|437930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437931 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|437932 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|437933 - ||  ||  || NEAT
|-
|437934 - ||  ||  || NEAT
|-
|437935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437937 - ||  ||  || NEAT
|-
|437938 - ||  ||  || NEAT
|-
|437939 - ||  ||  || NEAT
|-
|437940 - ||  ||  || NEAT
|-
|437941 - ||  ||  || NEAT
|-
|437942 - ||  ||  || NEAT
|-
|437943 - ||  ||  || NEAT
|-
|437944 - ||  ||  || NEAT
|-
|437945 - ||  ||  || NEAT
|-
|437946 - ||  ||  || NEAT
|-
|437947 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|437948 - ||  ||  || NEAT
|-
|437949 - ||  ||  || NEAT
|-
|437950 - ||  ||  || NEAT
|-
|437951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437953 - ||  ||  || NEAT
|-
|437954 - ||  ||  || CINEOS
|-
|437955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437957 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|437958 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|437959 - ||  ||  || NEAT
|-
|437960 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|437961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437966 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437968 - ||  ||  || NEAT
|-
|437969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437971 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437973 - ||  ||  || CINEOS
|-
|437974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437976 - ||  ||  || NEAT
|-
|437977 - ||  ||  || NEAT
|-
|437978 - ||  ||  || NEAT
|-
|437979 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437980 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437982 - ||  ||  || NEAT
|-
|437983 - ||  ||  || NEAT
|-
|437984 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437986 - ||  ||  || LONEOS
|-
|437987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437988 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|437989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437990 - ||  ||  || NEAT
|-
|437991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437993 - ||  ||  || NEAT
|-
|437994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437995 - ||  ||  || NEAT
|-
|437996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|437997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437999 - ||  ||  || NEAT
|-
|438000 - ||  ||  || LONEOS
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0437001